Gijs Gans, volledige naam Gijsbertus Wilhelmus Frederikus Gans (Engels: Gus Goose) is een Disney-figuur uit de fictieve wereld waarin onder andere Duckstad en Gansdorp liggen. Hij is een antropomorfe gans.

Achtergrond 
Gijs Gans maakte zijn opwachting in een krantenstrip verschenen op 9 mei 1938, getekend door Al Taliaferro  en van tekst voorzien door Bob Karp. Het betreffende verhaal heette Just In Time For Dinner.
Als tekenfilmpersonage kwam hij voor het eerst voor in Donald's Cousin Gus uit 1939. Deze tekenfilm werd geregisseerd door Jack King en het verhaal ervoor werd geschreven door Jack Hannah en Carl Barks. Laatstgenoemde was toen nog werkzaam in de tekenfilmstudio's van Walt Disney.  Pas vanaf de jaren 40 ging hij zich toeleggen op het maken van stripverhalen over de familie Duck, waaronder ook over Oma Duck en Gijs Gans.

Over het personage
Gijs is de zoon van Archibald Gans en Annie Prul en een achterkleinzoon van Theodoor Prul. Hij is behalve de knecht ook de achterneef van Oma Duck. Sinds een verhaal uit 1950 heeft hij een vaste rol als hulp op haar boerderij. Gijs is echter doorgaans heel lui, enigszins dom en zeker niet handig. Het liefst ligt hij te slapen, bijvoorbeeld in een hooiberg. Oma Duck heeft al van alles geprobeerd om ervoor te zorgen dat Gijs meer werkt en meehelpt, maar zelfs de uitvindingen van Willie Wortel helpen hierbij doorgaans niet. Als Gijs al iets doet, gaat het bijna altijd fout. Hij is echter dol op de taarten en al het andere dat Oma Duck bakt. Ondanks alles zou Oma Gijs niet graag willen missen.

In de stripreeks Ultraheroes duikt Gijs op als een soort superheld, "IJzer-Gijs".

Stamboom

In andere talen 
 Deens: Faetter Guf
 Duits: Franz Gans
 Engels: Gus Goose
 Fins: Hansu Hanhi
 Frans: Gus Glouton
 Zweeds: Mårten Gås

De Nederlandse stem 

De Nederlandse stem van Gijs Gans is ingesproken door Thijs van Aken.

Externe links 
Duckipedia
INDUCKS

Personage uit Donald Duck
Antropomorf personage
Fictieve gans